A Vila de Santa Rita de Cássia é um povoado localizado no Mesorregião do Noroeste Fluminense.

A vila pertence a Três Irmãos, distrito de Cambuci, e fornece à sede produtos agropecuários. A vila era um sítio criado por um fazendeiro vindo de Minas Gerais, mas logo ele foi embora e o terreno foi dado ao governo.

Com poucos habitantes, Santa Rita hoje possui cerca de 500 habitantes, e seu centro é marcado pela Praça de Santa Rita e a Igreja de Santa Rita de Cássia.

Geografia de Cambuci